Список стран по числу самоубийств на душу населения основан на данных Всемирной организации здравоохранения, которые в свою очередь, были предоставлены статистическими агентствами соответствующих государств. Список сортирован по числу официально зафиксированных самоубийств на 100 тысяч населения. Также предоставлены данные отдельно по мужчинам и женщинам. Число случаев самоубийства среди мужчин превышает число среди женщин, исключение составляют Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Китай, Лесото, Мьянма и Марокко.

За последние десятилетия статистических исследований самые высокие в мире уровни самоубийств были зафиксированы у коренных народов северного полушария Земли — в частности, у гренландских, канадских и американских инуитов и метисов. На автономной территории Гренландии самый высокий уровень самоубийств в мире, но по этическим причинам не публикуется в сводках ВОЗ. Она культурно и географически изолирована, а также является одной из самых холодных и наименее населенных стран в мире. Хотя известно, что подобные факторы способствуют возникновению проблем, связанных с самоубийствами, остаётся неясным, имеют ли они прямое влияние на самоубийства в Гренландии и в какой степени. Тем не менее было предпринято множество различных инициатив для снижения уровня самоубийств в стране, включая придорожные плакаты, национальную стратегию предотвращения самоубийств, курсы, образование, информационно-пропагандистскую деятельность в местных сообществах с вовлечение учителей, социальных работников, врачей и т. д.  Высокий уровень самоубийств в Гренландии объясняется несколькими причинами: алкоголизм, депрессия, бедность, семейные конфликты, социальное неблагополучие и т. д. Согласно отчёту, опубликованному в 2009 году, исследователи связали бессонницу, вызванную непрекращающимся постоянным летним солнечным светом в Гренландии с летним всплеском самоубийств. По данным статистического управления Канады с 2011 по 2016 год, у представителей коренных народов Канады уровень самоубийств был в три раза выше, у канадских метисов — в два раза выше, а в общинах инуитов — в 9 раз выше, чем в среднем по стране. На северо-восточной территории Канады — Нунавуте — уровень самоубийств среди инуитов в 10 раз превышает средний уровень самоубийств по Канаде. В 1999—2003 годах уровень самоубийств среди мужчин Нунавута в возрасте от 15 до 19 лет, по оценкам, превышал 800 на 100 000 населения, по сравнению с примерно 14 для всего мужского населения Канады в этой возрастной группе. В 2019 году уровень самоубийств в Нунавуте был самым высоким в мире.

По данным Росстата, значение стандартизованного коэффициента смертности (СКС) от самоубийств для населения России в 2019 году составило 10,81.

* — новые данные ВОЗ

Критика 
В 2018 году Всемирная организация здравоохранения обновила данные по числу самоубийств на 100 тысяч населения. При этом были изменены не только данные за последний год, но и данные за предыдущие годы. Одной из немногих стран, данные которой подверглись значительной корректировке, оказалась Россия. Так, показатель смертности за 2010 год был увеличен на 55 % (с 22,2 до 34,5), а за 2015 год — на 53 % (с 17,9 до 27,5). На каком основании были изменены официальные цифры, предоставленные Российскими органами, неизвестно.

Примечания 

Демографические сравнения стран
 
Самоубийства